Schwabl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schwabl (1912–1977), österreichischer Kugelstoßer
 Andreas Schwabl (* 1986), österreichischer Biathlet
 Franz Schwabl (1938–2009), österreichischer Physiker
 Hans Schwabl (1924–2016), österreichischer Altphilologe
 Iris Schwabl (* 1987), österreichische Biathletin
 Ludwig Schwabl (1921–2007), deutscher Politiker und Sportfunktionär
 Manfred Schwabl (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Markus Schwabl (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Thaddäus Schwabl (1917–1993), österreichischer Skirennläufer
 Walter Schwabl (* 1949), österreichischer Skispringer